Don't Call Me Rube! () — еротично-романтична бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Мацу Такеші».

Входить до збірки «Susume! Riku, Umi, Sora!!»

Сюжет 
Сіуна не вірить у щирість людських почуттів. Випадкова зустріч знайомить його з Яманака Гоу, з села, наївним і відкритим хлопцем, який тільки-но приїхав у Сіндзюку. Чи зможе повністю зневірений і відвиклий довіряти людям Сіуна комусь повірити і відкрити свою душу?

Персонажі 
 Сіуна — зневірений у людях чоловік.
 Яманака Гоу — відкритий та щирий.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga»  
 Манґа на сайті «yaoichan» 
 Манґа на сайті «liveinternet»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші